Епархия Секонди-Такоради ( Dioecesis Sekondiensis-Takoradiensis) — епархия Римско-Католической Церкви c центром в городе Секонди-Такоради, Гана. Архиепархия Секонди-Такоради входит в архиепархия Кейп-Коста.

История 
20 ноября 1969 года Римский папа Павел VI учредил буллой «Quandoquidem» епархию Секонди-Такоради, выделив её из архиепархии Аккры. 22 декабря 1999 года епархия Секонди-Такоради уступила часть своей территории новой епархии Ва.

Ординарии епархии 
 епископ Joseph Amihere Essuah (20.11.1969 — 7.10.1980);
 епископ Charles Kweku Sam (30.11.1981 — 13.01.1998);
 епископ John Martin Darko (27.06.1998 — 14.12.2011);
 епископ John Bonaventure Kwofie, C.S.Sp. (3.07.2014 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Quandoquidem

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
  Информация об епархии Секонди-Такоради

Католические епархии Ганы